Tom Murray, né le  à Blenheim, est un rameur d'aviron néo-zélandais spécialiste du huit.

Palmarès

Jeux olympiques 
 2020 à Tokyo, 
  Médaille d'or en huit

Championnats du monde 
 2019 à Ottensheim, Autriche
  Médaille d'argent en huit
 2017 à Sarasota, États-Unis
  Médaille de bronze en huit

Références

Liens externes
 
 
 

Naissance en avril 1994
Naissance à Blenheim (Nouvelle-Zélande)
Rameur néo-zélandais (aviron)
Champion olympique néo-zélandais
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques d'été de 2016
Rameur (aviron) aux Jeux olympiques d'été de 2020